Marco Baldi ist der Name folgender Personen:

* Marco Baldi (Basketballspieler, 1962) (* 1962), deutscher Sportmanager und Basketballspieler
 Marco Baldi (Basketballspieler, 1966) (* 1966), italienischer Sportfunktionär und Basketballspieler